Niemcy:
 Urach – rzeka, dopływ Eisenbachu
 Bad Urach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Bad Urach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen

Inne:
 Urach – ród
 Urach – zamek